Километро 2 има више значења:

 Километро 2 (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Километро 2 (Уехозинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику